Ce nom correspond à deux amphibiens :

Prostherapis femoralis Boulenger, 1884 est synonyme de Allobates femoralis (Boulenger, 1884)
Prostherapis femoralis Barbour, 1905 est synonyme de Epipedobates boulengeri (Barbour, 1909)

Allobatinae
Colostethinae
Synonyme d'anoures (nom scientifique)